Michael:

Michael (пісня) — пісня гурту Franz Ferdinand. 
Michael (альбом) — одинадцятий студійний альбом Майкла Джексона.